Perthes (Ardennes)
 Perthes (Haute-Marne)
 Perthes (Seine-et-Marne)
ook:
Perthes-lès-Brienne, Aube
Perthes-lès-Hurlus, Marne
Ziekte van Perthes, aandoening van de heupkom